Våld kan syfta på:

 Våld – en aggressionshandling
 Våld (film) – en svensk dramafilm från 1955 regisserad av Lars-Eric Kjellgren
 Våld (musikalbum) – ett album från 1991 av Anders F Rönnblom